Akad. Lev Nikolajevič Mitrochin (; 1. března 1930 ve vesnici Dětčino Moskevské oblasti – 7. ledna 2005 v Moskvě) byl sovětský filosof a akademik Ruské akademie věd se zájmem o religionistiku, filosofii náboženství, nová náboženská hnutí a dějiny filosofie.

Životopis 
Otec Lva Mitrochina byl generálem, který byl zatčen v roce 1950 a roku 1952 zemřel v koncentračním táboře.

Studoval logiku na filozofické fakultě Lomonosovovy univerzity, kde byl aktivistou a předsedou studentské vědecké společnosti. Po krátkém působení v novinách Literaturnaja gazeta (Literární noviny) nastoupil do Filozofického ústavu Akademie věd SSSR, kde byl od roku 1958 vědeckým pracovníkem odboru pro vědecký ateismus. V letech 1961–1963 pracoval v Ústředním výboru Komsomolu. V roce 1963 se vrátil do Filozofického ústavu AV SSSR a byl tam jmenován vedoucím odboru pro kritiku moderní buržoazní filosofie západních zemí. V roce 1994 se stal členem-korespondentem Ruské akademie věd, od roku 2000 řádným členem.

Publikace 
 články
  Mitrokhin L.N. Christian Values on the Verge of the Third Millennium // On the Eve of the 21-st Century. Perspectives of Russian and American Philosophers. Rowman & Littlefield Publishers. Boston. 1994.
  Mitrokhin L.N. Postcommunist Russia: Spiritual Renaissance and Religion // Russian Culture at the Threshold of the Third Millennium of Christianity. M., 1993. «Disput» magazine".
  Mitrochin, L. N. Współczesna filozofia burżuazyjna jako przedmiot badań. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 47-59, 1973.
 Мельвиль, Ю. К., Митрохин, Л. Н. Нигилизм Джона Дьюи // «Voprosy filosofii». — 1956. — № 3.
 Митрохин, Л. Н. Проблема понятия в логике прагматизма. // «Вестник Московского университета. Серия экономики, философии, права». — 1957. — № 1.
 Мельвиль, Ю. К.,Митрохин, Л. Н. Об основных чертах и направлениях современной буржуазной философии // «В помощь политическому самообразованию». — 1957. — № 11-12.
 Мшвениерадзе В. В., Митрохин, Л. Н. Новый труд о современной буржуазной философии // Voprosy filosofii. — 1958. — № 10
 Митрохин, Л. Н. Послесловие и комментарии // «Почему мы порвали с религией». — М., Госполитиздат, 1958.
 Митрохин, Л. Н. Мораль и религия. // «В помощь политическому самообразованию». — 1959 г. — № 8.
 Митрохин, Л. Н. Современное православие. // Наука и религия. — 1959 г. — № 1.
 Митрохин, Л. Н. Путь Жана Баруа. // Молодая гвардия . — 1959 г. — № 12
 Митрохин, Л. Н. Изучение сектантства в Тамбовской области. // Voprosy filosofii. —1960. — № 1.
 Митрохин, Л. Н. О современном баптизме. // Наука и религия. — 1960. — № 5.
 Митрохин, Л. Н. Критерий истины в философии прагматизма. // Сборник «Практика — критерий истины». — М.: Соцэкгиз, 1960.
 Filosofická encyklopedie
 Митрохин, Л. Н. Адвентисты // Filosofická encyklopedie: В 5 т. — T.I. — M.: Sovětskaja enciklopedija, 1960. — С. 24.
 Митрохин, Л. Н. Баптисты // Filosofická encyklopedie: В 5 т. — T.I. — M.: Sovětskaja enciklopedija, 1960. — С. 129—130.
 Митрохин, Л. Н. Джемс Уильям // Filosofická encyklopedie: В 5 т. — T.I. — M.: Sovětskaja enciklopedija, 1960. — С. 470—471.
 Митрохин, Л. Н. Дьюи Джон // Filosofická encyklopedie: В 5 т. — T.I. — M.: Sovětskaja enciklopedija, 1960. —
 Митрохин, Л. Н. Что сковывает ум молодого американца. // Voprosy filosofii. — 1961. — № 1.
 Клибанов, А. И., Митрохин, Л. Н. Коммунистическое воспитание и борьба против религиозного сектантства. // «Коммунист». — 1961. — № 2.
 Митрохин, Л. Н. Христианское сектантство в СССР. // «Основы научного атеизма». — М.: Госполитиздат, 1961.
 Митрохин, Л. Н. Социология иллюзий // Наука и религия. 1961. № 2. — С. 93. (подписано Л. Николаев)
 Митрохин, Л. Н. Пустынные горизонты. // Молодой коммунист. — 1962. — № 3.
 Митрохин, Л. Н. Воспитание молодёжи на производстве. // «Коммунист». — 1963. — № 8.
 Митрохин, Л. Н. Проблема человека в марксистском освещении. // Voprosy filosofii. — 1963. — № 8
 Митрохин, Л. Н., Басин Е. Я. Антикоммунизм богобоязненного пастыря и «холодная война» // Voprosy filosofii. — 1964. — № 1. — С. 126. (подписано Л. Н. Сонин)
 Митрохин, Л. Н., Лягушина Э. Я. Некоторые черты современного баптизма // Voprosy filosofii. — 1964. — № 2. — С. 62-73
 Митрохин, Л. Н. Критика прагматизма по вопросу о методе научного исследования. // «Проблемы научного метода». — М.:"Наука", 1964.
 Митрохин, Л. Н. О методологии и конкретных исследований в области религии // Социология в СССР: В 2 т. — М., 1965. — Т.1. — С.297-322.
 Митрохин, Л. Н. Религия и советская действительность. // «Беседы о религии и знании» /под ред. Ю. П. Францева, 1962. (4-е изд. М. Политиздат. 1967.)
 Митрохин, Л. Н. Социальная природа баптизма // Наука и религия. — 1965. — № 3. — С. 30-33.
 Митрохин, Л. Н. Человек и бог в баптизме // Наука и религия. — 1965. — № 4. — С. 43-46.
 Митрохин, Л. Н. Баптизм и современное естествознание // Наука и религия. 1965. — № 5. — С. 10-13.
 Митрохин, Л. Н. Социальная философия Мартина Лютера Кинга // Voprosy filosofii. — 1965. — № 7. — С. 114—125.
 Митрохин, Л. Н. Баптизм и мораль // Наука и религия. — 1965. — № 7.
 Митрохин, Л. Н. Баптизм и труд // Наука и религия. — 1965. — № 10. — С. 21-23.
 Митрохин, Л. Н. Баптизм о «любви к ближнему» // Наука и религия. 1965. № 11.
 Митрохин, Л. Н. Проблема личности в протестантизме // Человек в социалистическом и буржуазном обществе: Симпозиум.: Докл. и сообщения. — М., 1965. — С. 59-86.
 Митрохин, Л. Н. О природе баптистского утешения // Наука и религия. — 1966. — № 5. — С. 52-56.
 Замошкин, Ю. А., Митрохин, Л. Н. Социально-психологические корни антикоммунизма в США //Voprosy filosofii. — 1966. — № 10.
 Митрохин, Л. Н. Баптизм о смысле жизни // Наука и религия. — 1967. — № 7. — С. 24-28.
 Митрохин, Л. Н. О методологии исследований современной религиозности // Конкретные исследования современных религиозных верований. — М.: Мысль», 1967. — С. 35-52.
 Замошкин, Ю. А., Митрохин, Л. Н. Национально-психологические корни антикоммунизма в США. // «Современная буржуазная идеология в США. — М.: „Мысль“, 1967.
 Митрохин, Л. Н. Современный пацифизм (квакеры). // „Проблемы войны и мира“. — М.: „Мысль“, 1967.
 Митрохин, Л. Н.Философия в современной борьбе идей (в соавторстве). // „Voprosy filosofii“ — 1968. — № 7 (передовая)
 Митрохин, Л. Н. Человек в баптистской общине // Voprosy filosofii. — 1968. — № 8. — С. 42-52.
 Митрохин, Л. Н. „Чёрные мусульмане“ в США // Наука и религия — 1968. — № 11. — С. 74-79.
 Митрохин, Л. Н. Протестантская концепция человека // Проблема человека в современной философии. — М.: „Наука“, 1968. — С. 346—373.
 Митрохин, Л. Н. Методологические проблемы изучения личности. // „Личность при социализме“. — М.: „Наука“, 1968.
 Митрохин, Л. Н. О Роберте Шекли (послесловие). // „Библиотека современной фантастики“. — Т. 16. — М.:»Молодая Гвардия", 1969.
 Митрохин, Л. Н. Заметки о философском конгрессе.// Voprosy filosofii. — 1969. — № 1.
 Митрохин, Л. Н. «Нация ислама» и Малкольм X (О социальной программе американской организации «Чёрные мусульмане») // Voprosy filosofii. 1970. — № 3. — С. 120—133.
 Митрохин, Л. Н. Дискуссии о Марксе. // «Философия и современность». — 1971. — № 7.
 Митрохин, Л. Н. О «диалоге» марксистов и христиан // Voprosy filosofii. — 1971. — № 7. — С. 48-58.
 Митрохин, Л. Н. Предисловие // З. В. Калиничева «Социальная сущность баптизма». — Л.: «Наука», 1972.
 Митрохин, Л. Н. Сциентизм и антропологизм в современном идеализме. // «Ленинизм, история философии, современность». — София, 1972
 Митрохин, Л. Н. Научно-технический прогресс и современное христианство // Voprosy filosofii. — 1972. — № 11. — С. 56—69.
 Митрохин, Л. Н. Гуманизм и мысль Маркса.// Voprosy filosofii. — 1972. — № 11.
 Митрохин, Л. Н. Философия и наука в современном мире (Предисловие) // «Философия и наука». — М.: «Наука», 1972.
 Митрохин, Л. Н. Научный поиск и борьба идей в философии. // Voprosy filosofii. — 1973. — № 2.
 Митрохин, Л. Н. Христианство в эпоху научно-технической революции. Статья 1 // Наука и религия. — 1973. — № 6. — С. 28-34.
 Митрохин, Л. Н. Христианство в эпоху научно-технической революции. Статья 2 // Наука и религия. — 1973. — № 8. — С. 9-14.
 Митрохин, Л. Н. Христианство в эпоху научно-технической революции. Статья 3 // Наука и религия. — 1973. — № 11. — С. 29-35.

Překlady do češtiny

Odkazy

Literatura

Reference

Externí odkazy 

 Profil na stránkách Ruské akademie věd
 Osobní stránka v archivu Ruské akademie věd

Sovětští filozofové
Historikové filozofie
Ruští religionisté
Sovětští novináři
Členové KSSS
Absolventi Lomonosovovy univerzity
Narození v roce 1930
Narození 1. března
Úmrtí v roce 2005
Úmrtí 7. ledna
Úmrtí v Moskvě
Muži